Гусейн Гасан оглы Кабулов (; ; род. 1965) — советский медицинский работник, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 

Гусейн Гасан оглы Кабулов родился в мае 1965 года в городе Баку Азербайджанской ССР. В 1982 окончил среднюю школу. В том же году поступил на педиатрический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н.Нариманова. В 1988 году успешно окончил институт. После окончания интернатуры (1988-1989гг) по распределению работал в должности участкового врача-педиатра в ОГБ №7 г.Баку.

В 1999 году поступил в аспирантуру Азербайджанского медицинского университета на кафедру «Детские болезни II» по специальности «Педиатрия». В 2002 году ещё до окончания срока обучения в аспирантуре защитил диссертацию по теме «Клинико-функциональная характеристика бронхиальной астмы у детей, обусловленной пыльцевой сенсибилизацией» (http://leb.nlr.ru/edoc/78635/) в г. Москве и был удостоен ученой степени кандидата медицинских наук ВАК России, и в последующем ВАК Азербайджана (руководитель диссертационной работы – засл.д.н, д.м.н., профессор А.А.Эюбова (Азербайджан), научный консультант – д.м.н., доцент Б.П.Савельев (Российская Федерация)). Работа была выполнена в Азербайджанском медицинском университете (ректор – академик А.Т.Амирасланов и в НИИ педиатрии (директор – академик М.Я.Студеникин) Научного Центра Здоровья Детей АМН Российской Федерации (директор – академик А.А.Баранов).

С 2003 по 2009 гг. работал в должности младшего научного сотрудника НИЦ Азербайджанского медицинского университета.
В 2009 году защитил докторскую диссертацию по теме «Эпидемиологические, клинико-функциональные и иммунологические особенности аллергических заболеваний у детей, проживающих в различных климатогеографических регионах Азербайджана» (научные консультанты – засл.д.н., д.м.н., профессор А.А.Эюбова (Азербайджан), д.м.н., профессор Ю.Л.Мизерницкий (Российская Федерация)).
После защиты диссертации работал в должностях ассистента и доцента на кафедре «Детские болезни II» АМУ.
В феврале 2011 года, доктор медицинских наук, ассистент Г.Г.Кабулов был избран в члены Экспертного Совета по медицине и биологическим наукам Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджана.

С марта 2011 года назначен на должность заведующего 2 Педиатрическим отделением Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета.

С мая 2013 года, решением Учёного Совета Азербайджанского медицинского университета избран на должность профессора кафедры «Детские болезни II».

Профессор Г.Г.Кабулов является автором 170 научных трудов, в том числе 3 монографий, 2 учебных пособий, 2 рационализаторских предложений, 5 методических рекомендаций, десятков научно-популярных статей. Результаты его научных исследований неоднократно докладывались на съездах, симпозиумах и конференциях за рубежом (Российская Федерация, США, Швеция, Турция, Австрия, Бразилия, Англия, Кипр и др.).

Круг научных интересов – Педиатрия, Аллергология и иммунология.

Родившиеся 22 мая
Родившиеся в 1965 году
Родившиеся в Баку
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Баку
Учёные по алфавиту
Учёные Азербайджана
Доктора медицинских наук
Выпускники Азербайджанского медицинского университета
Медики Азербайджана